Club Atlético Quilmes puede hacer referencia a:

Club Atlético Quilmes, equipo de básquet de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, fue fundado en 1922.
Club Quilmes, equipo de fútbol de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, Argentina, fue fundado en 1929.
Quilmes Atlético Club, equipo de fútbol de  Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina, fue fundado en 1887.